św. Lambert z Maastricht (640–705) – biskup Maastricht, męczennik
 św. Lambert z Vence (1080–1154) – biskup Vence

Zobacz też 
 Opactwo św. Lamberta – opactwo w Austrii